Аделфи има више значења:
 Аделфи (Мериленд), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Аделфи (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо